Mean corpuscular volume, het gemiddelde volume van rode bloedcellen (erytrocyten) in bloed
 Muziekcentrum Vlaanderen, een officieel Vlaams steunpunt
 het jaar 1105 in Romeinse cijfers